Михайлова, Елена: Михайлова, Елена Александровна (род. 1957) — актриса театра и кино, певица.
 Михайлова, Елена Игоревна (род. 1984) — российская футболистка.